Vič je ime več naselij, objektov in teritorialnih enot:
 Vič, mestni predel Ljubljane, nekdanja predmestna vas ob Tržaški cesti
 Četrtna skupnost Vič, Ljubljana
 Gimnazija Vič, Ljubljana
 Kino Vič, Ljubljana
 Knjižnica Vič, del KOŽ
 Zdravstveni dom Vič, Ljubljana
 Osnovna šola Vič, Ljubljana
 Župnija Vič, Ljubljana
 Pokopališče Vič, Ljubljana
 Center Vič, nakupovalno središče v Ljubljani
 nekdanja ljubljanska občina Vič-Rudnik
 Vič, Dravograd, naselje
 mejni prehod Vič z Republiko Avstrijo (afera Vič-Holmec)